Prospekt's March, een studioalbum van de Britse band Coldplay
 Prospekt (tijdschrift), een tijdschrift over Rusland van de Universiteit van Amsterdam